Чемпионат мира по снукеру 1947 () — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Leicester Square Hall, Лондон (Англия). Победителем турнира стал Уолтер Дональдсон, выигравший в финале у Фреда Дэвиса со счётом 82:63.

Результаты

Основной турнир

Квалификация

Первый раунд 

Матчи из 35 фреймов

 Альберт Браун 21:14 Джон Палмен 

 Эрик Ньюмен П:отказ Герберт Холт 

 Кингсли Кеннерли 23:12 Конрэд Стэнбери 

 Джим Лис 16:19 Сидней Ли 

 Вилли Ли 19:16 Х.Ф.Фрэнсис

Второй раунд 

Матчи из 35 фреймов

 Альберт Браун 28:7 Эрик Ньюмен 

 Джон Барри 25:10 Фред Лоуренс 

 Кингсли Кеннерли 23:12 Алек Мэнн  

 Сидней Ли 10:25 Вилли Ли

Третий раунд 

Матчи из 35 фреймов

 Альберт Браун 24:11 Джон Барри 

 Кингсли Кеннерли 24:11 Вилли Ли

Четвёртый раунд 

Матч из 35 фреймов

 Альберт Браун 21:14 Кингсли Кеннерли

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1947 год в снукере